Jméno a příjmení Rudolf Böhm má více nositelů:

 Rudolf Böhm (poslanec) (1891–?) – meziválečný československý politik, poslanec za německé agrárníky
 Rudolf Böhm (senátor) (1884–1933) – meziválečný československý politik, senátor za maďarské křesťanské socialisty
 Rudolf Böhm – vlastní jméno českého herce Rudolfa Hrušínského nejstaršího (1897–1956), otce Rudolfa Hrušínského staršího